San Gervasio (ital., span. auch Gervásio, selten auch San Gervaso) steht für:

geographisch:
 San Gervasio Bresciano, Stadt in der Provinz Brescia, Italien
 San Gervasio (Capriate San Gervasio), Stadtteil von Capriate San Gervasio, Italien

 San Gervasio (Maya-Ruinen), archäologische Stätte auf der Insel Cozumel, Mexiko

Siehe auch:
 Gervasius – auch zu anderen Sprachvarianten
 Palazzo San Gervasio, Capriate San Gervasio